Inhausen ist der Ortsname von

 Inhausen (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Inhausen (Haimhausen), Ortsteil der Gemeinde Haimhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Inhausen (Sengwarden), Ortsteil des Stadtteils Sengwarden von Wilhelmshaven, Niedersachsen

Siehe auch:
 Innhausen
 Imhausen (Begriffsklärung)